«Три часа утра» () — картина американского художника-реалиста Джона Слоана, написанная в 1909 году. В 1946 году полотно было передано из частной коллекции в дар Художественному музею Филадельфии, где и хранится.

Описание 
На ней  изображены две девушки на аскетично обставленной кухне в злачном квартале Манхэттена. Одна из них в ночной рубашке босиком и с сигаретой в правой руке готовит у плиты. Другая сидит в платье за столом и пьёт кофе, на табурете перед ней лежит шляпа. По-видимому, она вошла лишь недавно. Девушки ведут непринуждённую беседу. Нельзя с полной уверенностью определить, завтракают они или ужинают. Достоверно определить род занятий девушек также не представляется возможным, однако есть предположение, что девушка в платье может заниматься проституцией. По крайней мере, в изображённом жилище вполне могли проживать как проститутки, так и обычные рабочие. Таким образом, картина имеет и социально-политический подтекст: в пику бытовавшим в среднем классе стереотипам Слоан хотел показать, что одинокая женщина в большом городе может оказаться вовсе не проституткой, а среднестатистической представительницей рабочего класса.

В апреле 1909 года Слоан в своём дневнике записал, что подглядел эту сцену, наблюдая из студии в Челси за своими соседями:

Я предположил, что эти две девушки — сёстры, одна из которых занимается чем-то, что привело её домой в столь поздний час. По её приходу другая прервала свой сон и начала готовить еду. Эта картина источает атмосферу бедной комнаты, скорее подсобки, освещённой газовым светильником. Она по-своему прекрасна, чего я не отрицаю; должно быть, она передаёт красоту человеческой жизни.

Картина относится к серии полотен, написанных Слоаном на основе подсмотренных жизненных ситуаций. В эту серию также входят картины «Женская страница» (), «Ночные окна» () и «Кухня и ванная» () и другие. .

Примечания

Литература 
 

Картины Джона Слоана
Картины из собраний Художественного музея Филадельфии
Нью-Йорк в живописи
Жанровые картины